Мицпе́-Рамо́н () — местный совет и населённый пункт в Израиле, расположенный в 150 км к северу от Эйлата и в 80 км к Югу от Беэр-Шевы возле кратера Рамон.

Климат пустынный, сухой, засушливый. Из-за высокого расположения (839‏ метров над уровнем моря), ночи в Мицпе-Рамон прохладные, зима относительно холодная, раз в несколько лет выпадает снег. Годовое количество осадков не превышает в среднем 100 мм.

Основан в 1951 году на месте лагеря для строительных рабочих, прокладывавших в этом месте шоссе. Подразумевалось, что жители будут использовать природные богатства кратера.

После вывода израильских баз с Синая в городе проживает много семей военнослужащих. В 1990-е годы в городе поселилось много репатриантов из СНГ.

В Мицпе-Рамон находится самая большая астрономическая обсерватория в Израиле (диаметр телескопа — 1 метр).

Население 

Естественный прирост населения — 0,0 %.

62,3 % учеников получают аттестат зрелости.

Средняя зарплата на 2007 год — 5 301 шекелей.

Примечания

Ссылки 
 Русская страница сайта местного совета